Саня Мирза и Бруно Соарес — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Андреа Главачкова и Максим Мирный — не защищали свой титул, но оба приняли участие в турнире: Андреа в паре с Александром Пейей и Максим с Чжань Хаоцин выбыли из турнира на стадии второго раунда.

Посев 

  Саня Мирза /  Бруно Соарес (Титул)
  Андреа Главачкова /  Александр Пейя (Второй раунд)
  Кара Блэк /  Леандер Паес (Четвертьфинал)
  Кристина Младенович /  Даниэль Нестор ''(Первый раунд)

<ol start="5">
  Луция Градецкая /  Хория Текэу ''(Первый раунд)
  Катарина Среботник /  Рохан Бопанна ''(Четвертьфинал)
  Юлия Гёргес /  Ненад Зимонич ''(Первый раунд)
  Ракель Копс-Джонс /  Хуан Себастьян Кабаль (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Торнадо Алисия Блэк /  Эрнесто Эскобедо (Первый раунд)
  Лорен Дэвис /  Николас Монро (Первый раунд)
  Жаклин Како /  Джоэль Килбович (Первый раунд)
  Кристина Макхейл /  Стефан Козлов ''(Второй раунд)

<ol start="5">
  Эйжа Мухаммад /  Тейлор Гарри Фритц ''(Первый раунд)
  Шелби Роджерс /  Брэдли Клан ''(Первый раунд)
  Тейлор Таунсенд /  Дональд Янг ''(Полуфинал)
  Мелани Уден /  Раджив Рам (Второй раунд)

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Квета Пешке /  Марцин Матковский (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые